В городе Запорожье в основном линейная схема улиц.

В связи с принятием законов о декоммунизации в Запорожье подлежали переименованию 116 объектов.

14 января 2016 года в Запорожье прошло финальное заседание экспертной группы по декоммунизации. Запорожские специалисты уже определились с тем, какие улицы, скверы, площади и озёра нужно переименовать, и какие новые названия они получат.

19 февраля 2016 года на второй сессии депутаты городского совета в Запорожье переименовали 111 объектов, а именно три городских административных района, 96 улиц, три переулка, два проспекта, две площади, два парка и два сквера, а также дамбу.

Центральная магистраль города — проспект Ленина переименован в Соборный проспект.

Однако, на сессии депутаты не смогли прийти к консенсусу в переименовании площади Ленина, а также улиц Леппика и Леонова. В результате, 20 февраля 2016 года, по распоряжению городского головы Владимира Буряка площадь Ленина переименована в Запорожскую площадь, улица Леппика в Днепровскую, а улица Леонова — в Парковый бульвар.

Также были переименованы три городских административных района города:

Также планируется переименовать Коммунарский район в Южный район.

2 марта 2016 года состоялось заседание областной комиссии по вопросам ликвидации символов тоталитаризма и возвращения исторических названий в регионе, на котором, в частности, приняли решение организовать общественные обсуждения новых названий объектов топонимики в Запорожье, которые «по организационно-техническим причинам» не были переименованы представителями местной власти.

19 мая 2016 года глава Запорожской областной государственной администрации издал распоряжение о переименовании улиц и других объектов топонимики. Улицы были переименованы в сентябре 2016 года решением исполкома горсовета.

Ниже приведён список улиц города на русском и украинском языках.

Список улиц Запорожья

Улицы Александровска и их современное название в Запорожье

Происхождение названий улиц 
 ул. Авалиани, Лаврентий Иванович (1923—1943) — Герой Советского Союза (1943, посмертно). 9 октября 1943 года при наступлении на село (хутор) Канадский (Токмакский район, Запорожской области) командир отделения 1372-го стрелкового полка (417-я стрелковая дивизия, 44-я армия, Южный фронт) сержант Авалиани, ворвавшись в траншеи противника, уничтожил много фашистов. 10 октября 1943 года его отделение отбило многочисленные атаки пехоты и танков противника. В этом бою Л. И. Авалиани погиб. Похоронен герой в с. Новолюбовка Токмакского района Запорожской области.
 ул. Анголенко — Александр Анголенко — член городского комитета РСДРП(б), молодой командир отряда красногвардейцев. Жил с семьёй на улице Базарной в одноэтажном домике. Александр Анголенко погиб в 1920 году от рук бандитов в днепровских плавнях, где заготавливал с отрядом дрова для горожан. Позже улицу Базарную назвали его именем.
 ул. Богдана Хмельницкого — названа немцами во время оккупации, после войны сохранила название. Богдан Зиновий Хмельницкий (1595—1657) — гетман Войска Запорожского, полководец и государственный деятель, организатор и идейный вождь восстания запорожских казаков против владычества Речи Посполитой. При Б. З. Хмельницком Украина воссоединилась с Россией в 1654 г.
 пр. Ленина — ул. Карла Либкнехта
 ул. Лобановского (бывшая Спортивная ул.) — названа в честь советского футболиста и тренера, заслуженного тренера СССР (1975) Валерия Васильевича Лобановского (1939—2002). 7 мая 2002 г. у Лобановского во время игры его команды в Запорожье произошёл инсульт, от последствий которого он скончался пять дней спустя.

 пр. Металлургов — до 1942 г. — пр. Энтузиастов, от 1942—1943 гг. — пр. Шевченко, после 1943 г. — пр. Сталина, с 1956 г. — пр. Металлургов.
 ул.40-летия Советской Украины — Совнаркомовская ул., во время войны — аллея Гитлера, затем снова Совнаркомовская и с 1954 г. — настоящее название.
Во время строительства Днепровского промышленного узла высокие чины Совнаркома проживали в гостинице, расположенной на этой улице (вблизи Дворца Металлургов, отсюда и название улицы.

 ул. Трегубенко (бывшая Кагановича, Гёте (в оккупации), Кагановича) — названа в честь популярного директора завода Запорожсталь Александра Фёдоровича Трегубенко (1904 − 1963), лауреата Ленинской премии. Под руководством А. Ф. Трегубенко проводилась эвакуация и восстановление производства в Сибири во время Великой Отечественной Войны. После войны снова восстанавливал, налаживал новые технологии в Запорожье
 ул. Грязнова (бывшая Крепостная ул.) — И. К. Грязнов — участник разгрома Колчака и Врангеля, командир 30-й Иркутской дивизии им. ВЦИК. Павшие герои Октября и гражданской войны в феврале 1918 г. — марте 1919 г. похоронены в братской могиле на площади Свободы
 бульвар Шевченко — новое название проспекта Жданова. Жданов — соратник Сталина.
 ул. 12 Апреля — ранее Стадионная улица. Переименована в честь даты первого полёта человека в космос (12 апреля 1961 г.) Юрия Гагарина.

Примечания

Литература 
 Вулиці Запоріжжя — дзеркало історії:(довідник і короткі бібліографічні списки про вулиці, провулки, проспекти, бульвари та майдани міста)/[Уклад. О. Дутова]; КЗ «ЗОУНБ ім. О. М. Горького» Запоріз. обл. ради. -Запоріжжя: Дике Поле, 2008. −268 с.

Ссылки 
 zabor.zp.ua. — Улицы Запорожья. По алфавиту
 

 
Запорожье